Пани́с () — французская фамилия. Известные носители:

 Панис, Оливье (род. 1966) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.

См. также 
 Паниса